Serendip peut faire référence à:
 Petit-duc de Sérendip, une espèce d’oiseaux de la famille des Strigidae ;
 SERENDIP, acronyme de Search for Extraterrestrial Radio Emissions from Nearby Developed Intelligent Populations ;
 Transcription en vieux-perse par métathèse et rhotacisme de Sinhala dweepa, nom sanskrit du Sri Lanka, passée par l'arabe en Europe ;
 Voyages et aventures des trois princes de Serendip, conte oriental publié à Venise en 1557 par Michele Tramezzino, qui a donné lieu, en 1754, à la création par Horace Walpole du concept de « sérendipité » ;
 (6568) Serendip, astéroïde.

Voir aussi 
 Sérendipité.